Fathom bezeichnet:
 eine nautische Längeneinheit, siehe Nautischer Faden
 eine Geldeinheit, siehe  Fathom (Geld)
 eine Comicserie des Zeichners Michael Turner: Fathom (Comic)
 den Originaltitel eines US-amerikanischen Spielfilms von Leslie H. Martinson (1967), siehe Feuerdrache (Film)